Primitivo - em inglês, primitive
Ou ainda:
Primitive (álbum) - de Soulfly
Primitive (canção de Cyndi Lauper)

Desambiguação